Duitsland:
 Polling (Mühldorf), een plaats in de deelstaat Beieren
 Polling (Weilheim), een plaats in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
 Polling in Tirol, een gemeente in de deelstaat Tirol
 Polling im Innkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk

Personen:
 Kim Polling, Nederlands judoka

Overige:
 Polling (techniek), een techniek waarbij een toestel regelmatig controleert of een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden